Freiheitsplatz heißen u. a. folgende Plätze:
 Námestie slobody, Bratislava, Slowakei
 Freiheitsplatz (Breslau), Polen
 Szabadság tér (Budapest), Ungarn
 Freiheitsplatz (Charkiw) (ukrainisch: Майдан Свободи), Ukraine
 Freiheitsplatz (Hanau), Deutschland
 Plac Wolności (Opole), Polen
 Vabaduse väljak (Tallinn), Estland
 Tawisuplebis Moedani (Tiflis), Georgien 
 Piața Libertății (Timișoara), Rumänien 
 Freiheitsplatz (Wien), Österreich
Siehe auch
 Freiheitsplatz 1 und 2 (Düren)